Вильвестре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 46,52 км². Население — 512 человек (на 2008 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Покровителем города считается святая дева дель Кастильо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Fotos de Vilvestre
 La actualidad de Vilvestre
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Муниципалитеты Саламанки